Сергей Иванович Сергийчук (; род. 22 декабря 1970 года, Киев) — украинский государственный и политический деятель, председатель Черкасской ОГА с 28 августа по 29 декабря 2020 года .

Биография

Образование 

1989-1994 - Киевское высшее инженерное-радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина (КВИРТУ ПВО, с 1993г. - Киевский военный институт управления и связи), факультет радиотехнической разведки, квалификация специалист радиоинженер. 

Окончил  Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1995—2000).
Высшее техническое, высшее юридическое.

2006 - Академия Службы безопасности Украины, курсы повышения квалификации для начальников управлений и заместителей.

2008 - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, курсы повышения квалификации для председателей государственных администраций.

Трудовая деятельность 
 Октябрь — декабрь 1988 — лаборант проблемной лаборатории адаптивного управления процессами и полями Киевского политехнического института.
 Декабрь 1988 — август 1989 — срочная военная служба.
 Сентябрь 1989 — июнь 1994 — курсант Киевского военного института управления и связи.
 Июнь — июль 1994 — в распоряжении МВД Украины и командирован в распоряжение СБУ.
 Июль 1994 — апрель 2019 — военная служба в Центральном аппарате СБУ на должностях начальника управления, заместителя начальника СБУ Управления СБУ в Киеве и Киевской области, служба на должностях оперативного и командно-оперативного состава.
 Январь 2007 — январь 2009 — и.о. председателя Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации, заместитель председателя Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации.
 Январь 2009 — январь 2013 — советник Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.
 Январь 2013 — январь 2018 — советник руководителя Аппарата Верховной Рады Украины (на общественных началах).
 Апрель — сентябрь 2019 — заместитель начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации — начальник 1 отдела 5 центра защиты информации и разработки и внедрения технологии киберзащиты Государственного НИИ спецсвязи.
 Сентябрь 2019 — август 2020 — военная служба в Центральном аппарате СБУ.

Семья
Женат. Жена - Сергийчук Анна. Воспитывают сына Максима и дочь Дарью.

Награды
Награжден известными медалями «За отличие в Службе» в 2007 г. и др.,

Почетной Грамотой Председателя Верховной Рады Украины, 2004 г.

Личным боевым оружием за выполнение специальных заданий в зоне АТО в 2014 году.

Удостоверение участника боевых действий от 13 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный телеграмм канал председателя Черкасской областной государственной администрации
 

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Сотрудники Службы безопасности Украины
Депутаты районных советов Украины
Главы районных государственных администраций Украины
Председатели Черкасской областной государственной администрации